Олењок може бити:

 Олењок (насеље), главно насеље Олењокског рајона републике Јакутије у Руској Федерацији.
 Олењок (река), река у Јакутији, на којој се налази истоимено насеље.